Movimento de Unidade Democrática — organização política portuguesa de meados do 
Multi-user dungeon — modalidade de jogo de RPG via Internet em tempo real e modo texto
Mud (banda) — banda britânica de glam rock do final dos anos 1960